Люблін — місто в Польщі, столиця Люблінського воєводства.
 Люблін — залізнична станція в місті Люблін.
 Люблін — аеропорт біля міста Люблін.

Див. також 
 Армія «Люблін»
 Любляна (значення)
 Любліно